Сезон 1980 року у вищій лізі чемпіонату СРСР з футболу — 43-й в історії турнір у вищому дивізіоні футбольної першості Радянського Союзу. Тривав з 3 квітня по 22 листопада 1980 року. Участь у змаганні узяли 18 команд, 2 гірших з яких за результатами сезону полишили елітний дивізіон.

Переможцем сезону стала команда «Динамо» (Київ), для якої ця перемога у чемпіонаті стала 9-ю в історії.

Підсумкова таблиця 

Ліміт нічиїх дорівнював 10.

Склад чемпіонів: воротарі — Юрій Роменський (34), Михайло Михайлов (6); польові гравці — Віктор Каплун (28, 3), Анатолій Коньков (27, 1), Сергій Журавльов (30), Анатолій Дем'яненко (32, 2), Олександр Бойко (26, 5), Віктор Колотов (11, 1), Сергій Балтача (20), Володимир Лозинський (34, 3), Леонід Буряк (28, 9), Володимир Веремєєв (28, 6), Олег Блохін (33, 19), Олександр Хапсаліс (32, 2), Вадим Євтушенко (31, 7), Володимир Безсонов (34, 5), Михайло Олефіренко (2), Олександр Сорокалет (2), Олександр Сопко (1), Олег Таран (1), Віктор Хлус (1). Тренер — Валерій Лобановський.

Матчі

Посилання 

 Календар ігор 
 На www.rsssf.com 
 Результати на WildStat.ru 
 Пирогов Б. А. Футбол. — М.: Советский спорт, 1995.- 512с.: ил.-ISBN 5-85009-446-6

80
СРСР